Esports:
Quart o el Xiquet de Quart, sobrenom amb què és conegut Alberto Arnal, jugador professional de pilota valenciana.

 Geografia:
Quart (o Quart d'Onyar), municipi del Gironès.
Quart de Poblet, municipi de l'Horta Oest.
Quart de les Valls, municipi del Camp de Morvedre.
Quartu Sant'Elena. municipi de Sardenya

 Numismàtica:
Quart, moneda catalana vigent durant l'ocupació francesa del Principat (1808-1814), que donà origen a diverses expressions com ara tenir molts quartos.
Quarto, moneda fraccionària espanyola de coure.

 Mides de llibre
Quart (llibre)

 Literatura:
Pere Quart, pseudònim de l'escriptor català Joan Oliver i Sallarès.

 Història
Batalla de Quart

 Administració Pública:
Quart, subdivisió administrativa tradicional de les parròquies del Principat d'Andorra.